Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die KEB Hana Bank Korea Open der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 16. September 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Seoul